

Алтурас — місто, штат Каліфорнія
 Алтурас — переписна місцевість, штат Флорида